Parc Snellman, un parc à Kuopio.
 Parc Snellman, un parc à Oulu.